Estágio (astronáutica) — seção de foguete/nave
Estágio (jogos eletrônicos) — fase de algum jogo
Estágio profissional — etapa inicial de uma carreira
Contrato de experiência
Contrato de estágio